Змагання зі стрибків у воду з метрового трампліна серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 26 і 28 липня 2015.

Результати
Попередній раунд розпочався 26 липня о 15:00. Фінал відбувся 28 липня at 15:00.

Зеленим позначено фіналісток

Примітки 

трамплін, 1 метр (жінки)